Plužine (chirilic: Плужине; pronunțat: Plujine) este un oraș din Muntenegru, situat în regiunea de Nord-Vest a țării. Are o populație de 1.494 de locuitori (conform recensământului din 2003) și este reședința comunei cu același nume, care are o populație de 4.272 de locuitori. De asemenea, este centrul regiunii neoficiale Piva numită astfel după râul Piva.

Demografie

Referințe

Orașe din Muntenegru
Comuna Plužine